TAF se poate referi la:

 Tractor Articulat Forestier, utilaj special pentru exploatarea lemnului.
 , tren în Italia folosit îndeosebi de navetiști

Note